Quart Pot Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Quart Pot Creek (Gilliat River), Nebenfluss des Gilliat River in Queensland
 Quart Pot Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland